Víctor Hugo Rivera (né en 1967) est un arbitre international péruvien de football ;
 Víctor Rivera Coronado (né en 1968) est un entraìneur péruvien de football ;
 Víctor Rivera (né en 1976) est un joueur portoricain de volley-ball.